Рокгемптон:

 Рокгемптон — город в восточной части австралийского штата Квинсленд.
 Рокгемптон — один из основных австралийских региональных аэропортов